Halford III: Winter Songs е трети студиен албум на хевиметъл групата Halford. Съдържа нови песни, както и типични коледни, но в хевиметъл аранжимент и изпълнение.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Майк Клашчак – китари
 Рой Зи – китари
 Майк Дейвис – бас
 Боби Ярзомбек – барабани

Допълнителен персонал 
 Ед Рот – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Халфорд
Музикални албуми от 2009 година